Пильгерсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф.  . Официальный код  —  10817.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бюргер Эвальд (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Бургенланда